Ману́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на захід від Парижа, 100 км на північний захід від Орлеана, 38 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 241 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 573,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ману на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ману на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар